Тешна () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Кошна.
 Тешна () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Пояна-Стампей.